Athyreus — род жуков из подсемейства Bolboceratinae, семейства Навозники-землерои.

Систематика 
К роду относятся около 50 видов.
 Athyreus acuticornis Howden, 1978
 Athyreus aeneus Klug, 1843
 Athyreus alvarengai Howden, 1978
 Athyreus anneae Howden, 1978
 Athyreus armatus Westwood, 1848
 Athyreus bellator Westwood, 1848
 Athyreus biarmatus Howden, 1978
 Athyreus bicornus Howden, 2002
 Athyreus bifurcatus Macleay, 1819
 Athyreus bilbergi Gray, 1832
 Athyreus bilobus Howden, 1978
 Athyreus brasilicus Howden, 1978
 Athyreus capricornis Howden, 1978
 Athyreus chalybeatus Fairmaire, 1892
 Athyreus championi Bates, 1887
 Athyreus conspicuus Howden, 1978
 Athyreus cyanescens Klug, 1843
 Athyreus forcipatus Boucomont, 1928
 Athyreus fritzi Howden, 1999
 Athyreus gigas Westwood, 1848
 Athyreus hastifer Felsche, 1909
 Athyreus hemisphaericus Boucomont, 1902
 Athyreus horatioi Howden, 1999
 Athyreus hypocritus Howden, 1978
 Athyreus juanae Howden, 1978
 Athyreus langeri Howden, 1999
 Athyreus larseni Howden, 2002
 Athyreus martinezi Howden, 1955
 Athyreus mouraensis Howden, 2002
 Athyreus nebulosus Howden, 1999
 Athyreus nitidus Howden, 1978
 Athyreus parvus Howden, 1978
 Athyreus peckorum Howden, 1999
 Athyreus pyriformis Howden, 1978
 Athyreus soesilae Makhan, 2008
 Athyreus subarmatus Westwood, 1848
 Athyreus tribuliformis Felsche, 1909
 Athyreus tridens Laporte de Castelnau, 1840
 Athyreus tuberifer Felsche, 1909
 Athyreus tweedianus Westwood, 1848
 Athyreus unicornis Howden, 1978
 Athyreus vavini Boucomont, 1902
 Athyreus vicinus Laporte de Castelnau, 1840
 Athyreus zischkai Martinez, 1953

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — genus Athyreus MacLeay, 1819

Навозники-землерои
Роды жесткокрылых